Па́вел Алекса́ндрович Ю́дин: Юдин, Павел Александрович (1902—1956) — государственный деятель СССР.
 Юдин, Павел Александрович (1924—1976) — полный кавалер ордена Славы.